Четврти тениски ВТА турнир Отворено првенство Словеније у тенису 2008. у појединачној конкуренцији под именом „Копарска банка Словенија опен“ одржан је у Порторожу Словенија у времену од 21. до 27. јула 2008. године. Турнир је IV категорије са наградним фондом од 145.000 долара. Игран је на отвореним теренима Спортског центра у Порторожу са тврдом подлогом уз учешће 32 играчице из 14 земаља у појединачној конкреницији.

Победница турнира за 2007. Татјана Головин из Француске, није бранила титулу.
 
Титулу је освојила Сара Ерани из Италије, која је у финалу победила шпанску тенисерку Анабел Медину Гаригес са 2:0 (6-3, 6-3).

Носиоци 

  Марија Кириленко (Четвртфинале)
  Катарина Среботник (Друго коло)
  Каролина Возњацки (Полуфинале)
  Анабел Медина Гаригес (Финале)

<li>  Цветана Пиронкова (Прво коло)
<li>  Марина Ераковић (Прво коло)
<li>  Карла Суарез Наваро ''(Прво коло)
<li>  '''Сара Ерани (Победница)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Главни жреб и жреб за квалификације
 Званилчни сајт турнира

Отворено првенство Словеније у тенису
Тенис 2008.